Bentleyville, ville américaine située dans l'État de l'Ohio ;
 Bentleyville, ville américaine située dans l'État de Pennsylvanie.